Ehrenreith ist der Name folgender Orte:

 Ehrenreith (Loiching), Ortsteil von Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Ehrenreith (Gemeinde Eugendorf), Ortsteil von Eugendorf,  Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg